The Final Countdown ():

Музыка 
 The Final Countdown — песня группы Europe.
 The Final Countdown (альбом) — альбом группы Europe.

Фильмы 
 The Final Countdown — эпизод британского телесериала «Компьютерщики».
 Последний отсчёт — американский художественный фильм 1980 года.
 Final Countdown — 14-й эпизод аниме Outlaw Star.

См. также 
 Обратный отсчёт (значения)